De Frederik Hendrikstraat is een straat in de Nederlandse gemeente Veldhoven.

De straat loopt van de Margrietstraat in noordelijke richting tot de Eindstraat.

In 1961 hebben de B&W van de gemeente Veldhoven het besluit genomen om de 6 nieuwe straten in het uitbreidingsplan Hooidonkse Akkers te vernoemen naar de 4 dochters van het staatshoofd, de prinsessen Beatrix, Irene, Margriet en Christina en de overige twee straten te noemen naar de prinsen Maurits en Frederik Hendrik. Het uitbreidingsplan Hooidonkse Akkers is gelegen in de Oranjebuurt in de wijk Zeelst.

Veldhoven